Johan Albrekt av Mecklenburg kan syfta på:

* Johan Albrekt I av Mecklenburg-Schwerin (1525–1576), hertig av Mecklenburg-Schwerin
 Johan Albrekt II av Mecklenburg-Güstrow (1590–1636), hertig av Mecklenburg-Güstrow
 Johan Albrekt av Mecklenburg-Schwerin (1857–1920), förmyndarregent i Mecklenburg-Schwerin